Obrecht est un patronyme notamment porté par :
 André Obrecht  (1899-1985), bourreau français ;
 André Obrecht dit André Berley (1890-1936), acteur français ; 
 Beatrice Obrecht, chanteuse suisse ;
 Hermann Obrecht (1882-1940), homme politique suisse ;
 Jacob Obrecht  (c.1457-1505), compositeur néerlandais de la Renaissance ; 
 Thérèse Obrecht, historienne et journaliste suisse.

Patronyme alsacien